12-й армейский корпус (), сформирован 26 августа 1939 года (штаб корпуса был создан 1 октября 1936 года). 

В июле 1944 года уничтожен в котле восточнее Минска, официально расформирован 20 июля 1944 года.

Вновь создан 28 марта 1945 года, на Западном фронте (в составе 7-й армии).

Боевой путь корпуса

Первое формирование 
В 1939—1940 дислоцировался на западной границе Германии (на немецкой «линии Зигфрида», перед французской «линией Мажино»). В захвате Франции не участвовал, только в её оккупации, после капитуляции Франции.

8 июня 1941 года на совещании с начальниками штабов 12-го армейского корпуса (Вальденбург), 47-го армейского корпуса (Бамлер) и офицерами службы генштаба отмечалось, что подготовка соединений будет закончена к 22 июня.

С 22 июня 1941 года — участие в германо-советской войне, в составе группы армий «Центр».

К 7.00 22 июня 1941 года 12-й армейский корпус занял Брест, хотя очаги сопротивления в районе железнодорожного вокзала и облвоенкомата были подавлены значительно позже.

Бои в Белоруссии (одна из дивизий корпуса — 45-я пехотная — брала Брестскую крепость). Затем бои в районе Ельни, Вязьмы, под Москвой.

30 ноября 1941 года сводный отряд из 240 партизан (в состав которого вошли партизанский отряд Виктора Карасёва, Высокиничский партизанский отряд Д. Каверзнева и группа под командованием капитана Жабо) в районном центре Угодский Завод разгромил штаб 12-го армейского корпуса вермахта, захватив важные документы, в результате чего советскому командованию достались важные документы.

Оборонительные бои под Москвой (6 декабря 1941 года — 20 января 1942 года)  

В 1942 году — бои в районе Юхнова и Спас-Деменска.

В 1943 году — отступление в Белоруссию. Бои в районах Брянска, Могилёва.

Летом 1944 — оборонительные бои в Белоруссии в ходе советского наступления («Операция Багратион»). В июле 1944 — корпус окружён восточнее Минска и уничтожен.

Второе формирование 
В апреле 1945 года — отступление от Рейна в Тюрингию. Остатки корпуса взяты в американский плен.

Состав корпуса

Первое формирование 
В июне 1941:
 31-я пехотная дивизия
 34-я пехотная дивизия
 45-я пехотная дивизия

В январе 1942:
 17-я пехотная дивизия
 263-я пехотная дивизия

В июле 1943:
 260-я пехотная дивизия
 267-я пехотная дивизия
 268-я пехотная дивизия

В мае 1944:
 18-я пехотная дивизия
 260-я пехотная дивизия
 267-я пехотная дивизия

Командующие корпусом 
 С 26 августа 1939 — генерал пехоты Вальтер Шрот
 С 19 февраля 1942 — генерал пехоты Вальтер Гресснер
 С 18 февраля 1943 — генерал пехоты Курт фон Типпельскирх
 С 4 июня 1944 — генерал-лейтенант Винценц Мюллер

Второе формирование:
 С 28 марта 1945 — генерал пехоты Херберт Остеркамп

Примечания

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне